Johannes Clausen kan syfta på flera personer, bland andra två samtida danska teologer:

Johannes Clausen (1830-1905) - biskop i Århus
Johannes Clausen (1832-1908) - vän till Vilhelm Beck